Kurze kan som auktorsförkortning betyda:

 Hilde Kurze
 Oskar Kurze

Robotskapade auktorsförkortningar